Общините на Рондония са официалните деления на бразилския щат Рондония, в Северния регион на страната. Според IBGE (Бразилския институт по география и статистика), щатът се дели на 53 общини. Рондония е третата федеративна единица (щат) по население в Северния регион, със своите 1,56 милиона жители, като преди него са щатите Пара и Амазонас. Въпреки това, само две от общините надхвърлят 100 хил. жители: Порто Вельо, столицата, и Жи-Парана. Щатът официално се дели на осем микрорегиона и два мезорегиона. Граничи с щатите Мато Гросо (изток); Амазонас (север); Акри (запад) и с Боливия на запад.

Общата територия на щата е 237.576,167 km², с което се нарежда на 13-о място в страната, малко по-малка от Румъния. Най-голяма община е столицата, Порто Вельо, с над 34 хил. квадратни километра; най-малка е Тейшейрополис, с 459,954 km².

Общини (градове)

Източници

Вижте също 
 Списък на общините на Рондония по население
 Списък на общините на Рондония по ИЧР
 Списък на общините на Рондония по БВП

Рондония